Райсен:

 Райсен — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Райсен — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.